Zoe steht für:

 Zoe (auch Zoé oder Zoë), ein Vor- und Familienname
 Renault Zoe, ein Elektroauto des französischen Herstellers Renault
 Zoe (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2018
 Zoe (Mond), ein Mond des Asteroiden (58534) Logos
 Zoe Motors, US-amerikanischer Pkw-Hersteller
 Zoe Tarn, kleiner See auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 MSC Zoe, ein Containerschiff der Olympic-Serie

Zoé steht für:
 Zoé (Band), mexikanische Rockband

Zo’é steht für:
 Zo’é, ein indigenes Volk in Brasilien

ZOE steht für:
 ZOE-Zement (Zinkoxid-Eugenol-Zement), zahnärztlicher provisorischer Zement, siehe Eugenol #Verwendung

ZOÉ steht für:
 ZOÉ, französischer Kernreaktor

Siehe auch:
 Soe

Abkürzung